Wzór Eulera – w analizie zespolonej
 Wzór Eulera – w teorii grafów
 Wzór Eulera – w topologii